Laudet ist der Familienname folgender Personen:

 François Laudet (* 1958), französischer Jazzmusiker (Schlagzeug)
 Jean Laudet (* 1930), französischer Kanute
 Philippe Laudet (* 1959), französischer Physiker und Jazzmusiker